Combox ist der Name

 einer Schweizer Schlagerband, siehe ComBox
 die Schweizer Bezeichnung für einen netzinternen Anrufbeantworter in festen und mobilen Telefonnetzen, siehe Anrufbeantworter#Voice-Mailbox
 eines militärischen Kommunikationssystems, siehe COMBOX